Richard Lynch kan syfta på:

 Richard Lynch (1611–1676), irländsk teolog
 Richard Lynch (1940–2012), amerikansk skådespelare
 Richard Lynch (född 1965), walesisk skådespelare